Dedekind kan syfta på bland andra:

 Alexander Dedekind (1856–1940), österrikisk egyptolog
 Friedrich Dedekind, (död 1598), tysk skald
 Richard Dedekind (1831–1916), tysk matematiker